Klingberg peut désigner :
 Carl Klingberg (1991-), joueur suédois de hockey sur glace  ;
 John Klingberg (1992-), joueur suédois de hockey sur glace, frère du précédent ;
 Marcus Klingberg (1918-2015), agent du KGB en Israël.